Beurle ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Beurle (* 1928), österreichischer Jurist, Unternehmer und Unternehmervertreter
 Else Beurle (1896–1985), österreichische Historikerin und Politikerin der Großdeutschen Volkspartei und der NSDAP
 Karl Beurle (1860–1919), österreichischer Wirtschaftspionier und Politiker

Siehe auch:
 Beuerle
 Bäurle